Šota Arveladze (gruz. შოთა არველაძე) (Tbilisi, 22. veljače 1973.) je profesionalni gruzijski trener i bivši nogometaš koji je igrao na poziciji napadača. U svojoj dugoj igračkoj karijeri igrao je za Dinamo Tbilisi, Trabzonspor, Ajax, Rangers, AZ i Levante, a u 418 nastupa zabio je 247 pogodaka, zbog čega je najbolji gruzijski nogometni strijelac svih vremena. U 61 nastupu za gruzijsku nogometnu reprezentaciju zabio je 26 pogodaka, a u UEFA Europskoj ligi zabio je 27 pogodaka, zbog kojih je 5. najuspješniji strijelac tog prestižnog natjecanja.

Igračke stastike

Klubovi

Reprezentacija 
Statistika igranja za reprezentaciju

Reprezentativa karijera

Golovi za reprezentaciju

Trenerska karijera

Izvori

Vanjske poveznice 

 Igrački profil na TFF.org 
 Igrački profil na Mackolik.com 
 Šota Arveladze na Kayserispor.org  
 Šota Arveladze na National-Football-Teams.com 

Gruzijski nogometaši
Nogometni treneri
Nogometaši Ajaxa
Nogometaši AZ-a
Nogometaši Levantea UD
Nogometaši Rangersa
Nogometaši Trabzonspora